Сан-Рафаэль-Истапалука () — муниципалитет в Мексике, входит в штат Пуэбла. Население — 4071 человек.

Муниципалитеты Пуэблы